46-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 27 августа по 6 сентября в Мюнхене (ФРГ). В нём приняли участие 188 атлетов из 54 стран. Этот чемпионат был проведён в рамках соревнований по тяжёлой атлетике на XX летних Олимпийских играх. В отличие от олимпийского турнира помимо наград в сумме двоеборья разыгрывались также малые медали в отдельных упражнениях (жиме, рывке и толчке).

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Спорт в Германии в 1972 году
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Август 1972 года
Сентябрь 1972 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии